The Cold Corner 2 — одиннадцатый микстейп и вторая часть микстейпа The Cold Corner, американского хип-хоп исполнителя Lloyd Banks, вышедший 8 ноября 2011 года для бесплатного скачивания. Гостями микстейпа стали рэперы Styles P, A$AP Rocky, и Prodigy из группы Mobb Deep. Треки для микстейпа были спродюсированы Tha Jerm, Doe Pesci, AraabMuzik, Automatik, Nick Speed, G' Sparkz, и другие... После первоначальной отмены выхода The Cold Corner 2, Ллойд Бэнкс объявил о микстейпе в августе 2011 года.

Список композиций

Примечания 

Микстейпы 2011 года